Dan Gresham, більш відомий під сценічним псевдо Nu:Tone Британський drum and bass виробник, що видається на лейблі Hospital Records.

Кар'єра
Співпрацю з Hospital records розпочав у 2003 видавши свій перший альбом "Brave Nu World" у 2005. Другий альбом "Back Of Beyond" з'явився у червні 2007.
Його третій альбом Words and Pictures з'явився 28 лютого 2011 на Hospital Records та був виданий на двохLP, CD, MP3, та вінілових версіях. Альбом Words and Pictures включає в себе треки 4hero, Ben Westbeech, Natalie Williams, Logistics, та Heidi Vogel серед інших. Брати Дена, Matt Gresham більш відомив під сценічним псевдо Logistics та Nick Gresham під псевдо Other Echoes свою діяльність також пов'язують з the drum and bass сценою. Разом з братом Метом, в якості дуету, також видає музику під спільним псевдо Nu:Logic.

Дискографія

Студійні альбоми

Збірки (компіляції)

Сингли
 Grand Central/The Boss (12") (Beta Recordings, 2001)
 e.Spresso/Chupa Meus Samples (12") (Chihuahua Records, 2001)
 123Fm/Get It On (12") (Tangent Records, 2003)
 Our House/GMAS (12") (BrandNu Recordings, 2003)
 Vital Organ (Taken from Soul:ution Sampler 1 12") (Soul:R, 2003)
 What Goes Around Comes Around/Don't Go Changing (12") (New ID, 2003)
 Jazm (taken from Jazz&Bass Session IV CD/LP) (New ID, 2004)
 Breathless/Feel It (12") (Hospital Records, 2004)
 Millie's Theme (taken from The Future Sound of Cambridge EP) (Hospital Records, 2004)
 Three Bags Full/Strange Encounter (12") (Hospital Records, 2005)
 Seven Years/Stay Strong (12") (feat Natalie Williams) (Hospital Records, 2005)
 Three Bags Full (12") (Hospital Records, 2005)
 Upgrade [with Syncopix] (12") (Hospital Records, 2006)
 The Things That Lovers Do/Missing Link (12") (Hospital Records, 2006)
 Boy Who Lost His Smile (taken from The Future Sound of Cambridge 2 EP) (Hospital Records, 2006)
 Beliefs (feat Pat Fulgoni) (12") (Hospital Records, 2007)
 System (Matrix and Futurebound Remix)/The Second Connection (12") (Hospital Records, 2007)
 Hyper Hyper / Set Me Free (12") (Hospital Records, 2010)
 Shine In (feat Natalie Williams) / Bleeper (feat. Logistics) (Hospital Records, 2011)
 Sweeter / Do It Right (12") (Hospital Records, 2020)
 One Day At A Time (feat. Lalin St. Juste) (Hospital Records, 2021)

Ремікси

 Phuturistix & Jenna G – "Beautiful" (Hospital Records, 2003)
 Lenny Fontana Presents Black Sun – "Spread Love"  (Hospital Records, 2003)
 London Elektricity – "Different Drum" (Hospital Records, 2003)
 Roni Size – "Strictly Social" (Liquid V, 2004)
 Danism – "Come to You" (BrandNu Recordings, 2004)
 Stress Level & TC1 – "Take Control" (Renegade Recordings, 2004)
 Ikon – "Vai E Vem" (Jalapeño Records, 2004)
 London Elektricity – "Fast Soul Music" (Hospital Records, 2004)
 Shapeshifter – "Long White Cloud" (Truetone Recordings, 2005)
 Hardkandy – "Advice (ft. Terry Callier)" (Catskills Records, 2006)
 Quantic – "Perception" (Tru Thoughts Recordings, 2006)
 Alice Russell – "To Know This" (Tru Thoughts Recordings, 2006)
 Tenorio Jr. – "Nebulosa" (Mr Bongo Recordings, 2007)
 London Elektricity – "This Dark Matter" (Hospital Records, 2008)
 Utah Jazz – "Runaway" (Liquid V, 2008)
 Roni Size – "It's Jazzy" (Liquid V, 2008)
 4hero – "Look Inside" (Raw Canvas Records, 2008)
 Lenzman – "Caught Up" (Spearhead Records, 2008)
 Shy FX & T Power – Feelings (Digital Soundboy Recording Co., 2008)
 Matrix & Futurebound – "Family" (Metro Recordings, 2008)
 Dekata Project – "At Least We Can Dance" (Doshiwa Records, 2010)
 Devlin (MC) & Yasmin – "Runaway" (Universal Island Records, 2010)
 Jess Mills – "Vultures" (Island, 2011)
 Beardyman – "Where Does Your Mind Go" (Sunday Best Recordings, 2011)
 Unicorn Kid – "Wild Life" (Ministry of Sound, 2011)
 Above & Beyond – "There's a Thing Called Love" (Anjuna Beats, 2011)
 Emeli Sandé – "Heaven" (Virgin, 2011)
 Ms. Dynamite – "Neva Soft" (Relentless, 2011)
 Professor Green – "Read All About It (ft. Emeli Sandé)" (Virgin, 2011)
 Marlon Roudette – "New Age" (Warner, 2011)
 Afrojack & Steve Aoki – "No Beef" (Wall Recordings, 2011)
 Adele – "Rolling in the Deep" (Hospital Records, 2011)
 Emeli Sandé – "Next To Me" (Virgin, 2011)
 Plan B – "Lost My Way" (Atlantic, 2012)
 Professor Green – "Are You Getting Enough?" (Virgin, 2013)
 Itch – "Homeless Romantic" (Red Bull Records, 2013)
 Sick Individuals & Axwell – "I Am" (Virgin, 2013)
 Street Child World Cup feat. London Elektricity, S.P.Y, Diane Charlemagne - "I Am Somebody" (Hospital Records, 2014)
 Tujamo & Plastik Funk ft. Sneakbo – "Dr Who" (3 Beat, 2014)
 BCee – "Back to the Streets" (Spearhead, 2014)
 Billon feat. Maxine Ashley - "Special" (VIP remix features on Future History) (Virgin EMI, 2014)
 Zed Bias feat. Fox - "Something About This" (Hospital Records, 2015)
 Sandy Rivera feat. April - BANG! (Sony Music, 2015)
 TIEKS - "Sunshine" (Hospital Records, 2015)
 Kwabs - "Walk" (Hospital Records, 2017)
 Jonny L - "Bass Break" (Spearhead, 2019)
 Barrington Levy - "Here I Come" (DMC, Hospital Records, 2019)

Авторство

 Jenna G – "Quick Love" (Bingo Beats, 2006)

Нотатки

Посилання

 
 Nu:Tone  at Hospital Records
 
 
 Nu:Tone Interview – September 2003 

Артисти, відомі під псевдонімами